Three Springs (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten
Three Springs (Australië), een plaats in de staat West-Australië in Australië